Фушра́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 13 км на південний схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2019 року Фушран і Тарсене було об'єднано в новий муніципалітет Тарсене-Фушран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фушран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фушран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду